Queverdo ou Quéverdo est un patronyme d'origine incertaine.

Patronyme 

 François-Marie-Isidore Queverdo (1748-1797), graveur français ;
 Louis-Yves Queverdo (1788-1760), graveur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme